Хребет А́ибга (, :  — злой,  — хребет) — горный массив к востоку от Красной Поляны, недалеко от границы с Абхазией, частично на территории Сочинского национального парка. Состоит из четырёх основных вершин: пики Аибга I (2391 м), Аибга II (2450 м), Аибга III (2462 м) и пика Чёрная Пирамида. Наивысшей точкой хребта Аибга является гора Каменный Столб (2509,7 м), расположенный в 5,5 км к юго-востоку от пика Аибга III.

На северных склонах хребта располагаются горнолыжные комплексы «Альпика-Сервис» (открытый в 1992 году), «Горная Карусель» (открытый в 2008 году) и «Роза Хутор». Активное освоение особо охраняемой природной территории хребта вызывает опасения у экологов.

Происхождение названия 

На территории одного из горных обществ, располагавшихся у этого хребта, жило адыгское общество Аибга (медовеевцы). Адыгское племя медовеевцы (медозюи) подразделялись на Псху, Ахчипсу и Аибга. Кабардинцы называли прибрежных абхазов в прошлом по имени одного из адыгских племён — «аибга». По всей вероятности, последнее слово закрепилось за горой.

Примечания

Литература 
 Ефремов Ю. К. Тропами горного Черноморья — 2-е изд., дополн. и исправл.-Краснодар: ООО «Качество», 2008 ISBN 978-5-9703-0143-2

Ссылки 
 

Горные хребты Краснодарского края
Горные хребты Кавказа
Горные хребты Сочи